Vaterschaftstest steht für:

 Abstammungsgutachten, Untersuchungen zur Klärung der Vaterschaft
 Abstammungsgutachten (DNA-Analyse), die DNA-Analyse zur Klärung der Vaterschaft
 Pränatales Abstammungsgutachten, die DNA-Analyse zur vorgeburtlichen Klärung der Vaterschaft